Aman, de la perfidie
Le Cœur de l'hiver / Perfidie
 La perfidie est un crime de guerre
Crime de guerre#Différence entre crime de guerre, ruse de guerre et perfidie

Voir aussi